Béziat et Beziat sont deux patronymes et toponymes français du sud de la France qui peuvent faire référence à :

Patronyme 

 Eloi-Théophile-Urbain-Félix Béziat (né le  à Saussenac et mort le ), général de division, grand officier de la légion d'honneur décoré des médailles de Crimée, d'Italie et de Chine, grand officier de l'ordre de Medjidié ;
  (1870-1924), linguiste américain d'origine française ;
 Gérard Beziat, plus connu sous le pseudonyme Jehan Jonas (1944-1980), chanteur français, auteur-compositeur-interprète libertaire des années 1960 et 1970 ;
 Pierre Beziat ou Pèire Beziat en occitan (né à Vabre dans le département du Tarn), écrivain français et traducteur de la littérature internationale en occitan ;
 Margot Béziat (2001-), céiste française ;
 Philippe Béziat (), réalisateur de cinéma et metteur en scène français ;
 Fabien Béziat (), réalisateur et scénariste français de documentaires pour la télévision.
 Joseph Béziat, né le 30 mars 1876 à Saint-Louis du Sénégal, juge président au tribunal de Saïgon, maire de Saïgon en 1930, président du Conseil de Cochinchine, ancien Bâtonnier, défenseur du couple Malraux en Indochine ;
 Henri Béziat, éditeur et libraire à Paris (années 1935-1939)

Personnages de fiction 
 Lieutenant Jérôme Béziat, personnage de la série télévisée policière Commissaire Magellan créée par Laurent Mondy et diffusée depuis 2009 sur France 3.

Toponyme 

 Béziat, lieudit de la commune française d'Auragne dans le département de la Haute-Garonne ;
 Béziat, lieudit de la commune française de Bretagne-de-Marsan dans le département des Landes ;
 Béziat, lieudit de la commune française de Clairac dans le département de Lot-et-Garonne ;
 Béziat, lieudit de la commune française de Gaujac dans le département de Lot-et-Garonne ;
 Béziat, lieudit de la commune française de Golfech dans le département de Tarn-et-Garonne ;
 Béziat, lieudit de la commune française de Lafage dans le département de l'Aude ;
 Béziat, lieudit de la commune française de Mauvezin-d'Armagnac dans le département des Landes ;
 Béziat, lieudit de la commune française de Saint-Cricq-Villeneuve dans le département des Landes ;
 Béziat, lieudit de la commune française de Sindères dans le département des Landes ;
 Béziat, lieudit de la commune française de Sion dans le département du Gers ;

 Le Béziat, lieudit de la commune française de Beaucaire dans le département du Gers.

 Beziat, lieudit de la commune française de Lafitte-sur-Lot dans le département de Lot-et-Garonne.

Odonyme 
 Rue Béziat, rue de la ville française de Toulouse ;

Architecture 
 Castet Béziat (Castèt Besiàt en béarnais), petit château construit pour Jeanne d'Albret à Pau.

Références